Гап — город во Франции.
 Гап — округ (фр. Arrondissement) во Франции, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.
 Гап — епархия Римско-католической церкви .
 Гап — глава гевога в Бутане.
 Гап — традиционная форма собрания у узбеков.

 ГАП — многозначная аббревиатура:
 гаубичный артиллерийский полк.
 главный архитектор проекта.
 гибкое автоматизированное производство.
 газотурбинный агрегат питания.
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение (ГАП ОУ) — колледж, училище.

См. также 
 GAP